Indonesië
 Sungai Menang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Menang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra